Il doppio  del BNP Paribas Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del torneo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Bopanna ha partecipato con Mahesh Bhupathi mentre Qureshi con Jean-Julien Rojer e i due team si sono scontrati in finale.

In finale la coppia Bhupathi-Bopanna ha sconfitto quella formata da Qureshi-Rojer per 7-66, 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno, ritirati)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (campioni)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)

Wildcard

  Josselin Ouanna /  Nicolas Renavand (quarti di finale)

  Julien Benneteau /  Adrian Mannarino (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
BNP Paribas Masters 2012